

Presentación previa 
David Goffin fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Nikoloz Basilashvili derrotó en la final a Andrey Kuznetsov.

Cabezas de serie 

  Robin Haase (Semifinales)
  Daniel Muñoz de la Nava (Cuartos de final)
  Jan-Lennard Struff (Primera ronda)
  Aleksandr Nedovyesov (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Íñigo Cervantes ''(Segunda ronda)
 ''' Nikoloz Basilashvili (Campeón)
  Andrey Kuznetsov ''(Finalista)
  Norbert Gombos ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Scheveningen 2015